Brunotte ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Brunotte (* 1957), deutsche Verkehrskauffrau
 Ernst Brunotte (* 1943), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Heinz Brunotte (1896–1984), deutscher Theologe
 Karl Gottfried Brunotte (* 1958), deutscher Komponist und Musikphilosoph
 Klaus-Dieter Brunotte (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Marco Brunotte (* 1977), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Brunotte (1844–1924), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Wolfgang Brunotte (* 1928) Richter am Bundesgerichtshof (1976–1993)

Brunotte steht für

 Brunotte & Niemeyer, 1925 in Hannover gegründete Maschinenfabrik zur Herstellung von Vulkanisiermaschinen für Reifen-Runderneuerungen